DDR-Oberliga 1982/1983 byla nejvyšší východoněmeckou fotbalovou soutěží v sezoně 1982/1983. Vítězem se stal a do Poháru mistrů evropských zemí 1983/1984 se kvalifikoval tým Berliner FC Dynamo, v Poháru UEFA 1983/1984 startovaly týmy Vorwärts Frankfurt, FC Carl Zeiss Jena a 1. FC Lokomotive Leipzig. Účast v Poháru vítězů pohárů 1983/1984 si zajistil tým 1. FC Magdeburg jako vítěz východoněmeckého fotbalového poháru.

Přehled 
Hrálo 14 týmů dvoukolově systémem podzim-jaro, sestupovaly 2 poslední týmy – nováček Chemie Böhlen a Sachsenring Zwickau. 

Poznámky:
 Z = Odehrané zápasy; V = Vítězství; R = Remízy; P = Prohry; VG = Vstřelené góly; OG = Obdržené góly; B = Body

Nejlepší střelci

Externí odkazy 
 RSSSF

1982
Fotbal v roce 1982
Fotbal v roce 1983
Sport v Německu v roce 1982
Sport v Německu v roce 1983